Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Zina Garrison 5–7, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Zina Garrison (finale)
 Jennifer Capriati (campionessa)
 Amy Frazier (primo turno)
 Audra Keller (quarti di finale)

 Raffaella Reggi (secondo turno)
 Gigi Fernández (semifinali)
 Lori McNeil (quarti di finale)
 Ann Grossman (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1990